Rátonyi Róbert (1923–1992) magyar színművész, konferanszié, színházi rendező, író, publicista
 Rátonyi Róbert (1953–) magyar zongoraművész, hangszerelő, zeneszerző